

Февраль 
 11 февраля — Пасхалий I, Папа Римский (817—824).
 25 февраля — Му-цзун, 15-й император династии Тан (820—824).

Март 
 25 марта — Суппо I, граф Брешиа, Пармы, Пьяченцы, Модены и Бергамо в 817, императорский посланец в Италии с ок. 817, герцог Сполето (822—824), родоначальник династии Суппонидов.

Апрель 
 3 апреля — Никита Мидикийский, христианский святой, преподобный, прославленный в лике исповедников; игумен (настоятель) Мидикийского монастыря (813—824).

Август 
 5 августа — Император Хэйдзэй, 51-й император Японии (806—809).
 Адалард, пфальцграф в 823 году, герцог Сполето с марта 824 года, императорский посланец в Италии в 823 году.
 Мауринг, граф Брешиа с 822, герцог Сполето с августа 824, императорский посланец в Италии в 823.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абу Убайда, арабский грамматист и языковед.
 Манир, епископ шотландский, святой.
 Хань Юй, китайский философ, историк, писатель, поэт, каллиграф.
 Чин-дэ-хан, каган Уйгурского каганата (821—824).
 Энгус Клоненахский, игумен Клоненахский, епископ, преподобный, святой Римско-католической церкви.

0824
Умершие в 824 году